Levade est un mot qui peut désigner :
un air relevé en équitation.

Levade est un patronyme francophone, notamment porté par : 
 Anne Levade (née en 1970), juriste française et professeur des universités ;
Jean Levade (1750-1834), théologien suisse ;
 Louis Levade (1748-1839, historien suisse.

La Levade
 Gare de La Levade,  gare ferroviaire française de la ligne des Cévennes, située au hameau éponyme à La Grand-Combe (Gard).

Paronymes
 une lébade, une voie ancienne dans les landes girondines
 Charles-Gaston Levadé (1869-1948), compositeur français

Homonymie de patronyme